Hr.Ms. Z 7 (1916) - Nederlandse torpedoboot
 Torpedobootjager Z7 - Duitse torpedobootjager

 Z7 Operation Rembrandt - Italiaans-Spans-Duitse film uit 1966
 Z7 (IATA) - IATA-code van het voormalige "Zimbabwe flyafrica.com"